Il brutto anatroccolo – fiaba di Hans Christian Andersen
 L'anitroccolo eroico – cortometraggio animato Disney del 1931 conosciuto anche come Il brutto anatroccolo
 Il piccolo diseredato – cortometraggio animato Disney del 1939 conosciuto anche come Il brutto anatroccolo
 Il brutto anatroccolo – film d'animazione sovietico del 1956
 Il brutto anatroccolo – film d'animazione del 1997
 Il brutto anatroccolo – serie animata spagnola
 Il brutto anatroccolo – programma televisivo italiano